Soldier of Fortune (1955) – filme estadunidense com Clark Gable e Susan Hayward, de 1955
 Soldier of Fortune (jogo eletrônico) – jogo eletrônico desenvolvido pela Raven Software

Desambiguação